Tihanyi László (1904-?) postamérnök
 Tihanyi László (1920–1972) labdarúgó, kapus (Ferencváros, Újpest, Csepel)
 Tihanyi László (1956) zeneszerző
 Tihanyi László (?–) tájfutó